Реформа 2. Сексион има више значења:

 Реформа 2. Сексион, Санта Марија (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Реформа 2. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику